Arsène Wenger
Arsène Lupin contra Sherlock Holmes
Arsène Isabelle
Jacques-Arsène d'Arsonval
Arsène Lupin (2004)
Desambiguação